Det 4. århundrede er det århundrede, der består af årene 301 til 400, mens 300-tallet består af årene 300 til 399.

4. århundrede fulgte efter 3. århundrede og efterfulgtes af 5. århundrede.

 
Århundreder